Der Kanton Lannoy ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Lille, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Lannoy. Vertreterin im Generalrat des Departements war ab 2011 Joëlle Cottenye (NC).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:

Lannoy
Aufgelöst 2015